|-
|(63751)||2001 QX264|| align=right|15,8|| align=right|2,898|| align=right|0,070|| align=right|2,78|| align=right|4,933||MBA||26. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63752)||2001 QA265|| align=right|15,2|| align=right|2,730|| align=right|0,046|| align=right|8,24|| align=right|4,511||MBA||26. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63753)||2001 QE265|| align=right|16,4|| align=right|2,379|| align=right|0,138|| align=right|2,19|| align=right|3,668||MBA||26. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63754)||2001 QP267|| align=right|16,2|| align=right|1,957|| align=right|0,094|| align=right|18,89|| align=right|2,737||MBA||20. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63755)||2001 QZ267|| align=right|15,9|| align=right|3,136|| align=right|0,237|| align=right|11,02|| align=right|5,554||MBA||20. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63756)||2001 QM269|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,228|| align=right|7,32|| align=right|3,475||MBA||20. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63757)||2001 QK277|| align=right|14,8|| align=right|2,980|| align=right|0,109|| align=right|9,46|| align=right|5,143||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63758)||2001 QP277|| align=right|14,1|| align=right|3,157|| align=right|0,196|| align=right|11,73|| align=right|5,608||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63759)||2001 QB280|| align=right|15,3|| align=right|3,172|| align=right|0,190|| align=right|5,72|| align=right|5,649||MBA||19. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63760)||2001 QP282|| align=right|15,7|| align=right|2,208|| align=right|0,214|| align=right|5,19|| align=right|3,281||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63761)||2001 QR282|| align=right|15,6|| align=right|2,307|| align=right|0,135|| align=right|6,95|| align=right|3,504||MBA||19. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63762)||2001 QX282|| align=right|16,1|| align=right|1,946|| align=right|0,070|| align=right|20,17|| align=right|2,714||MBA||19. avgust 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(63763)||2001 QB283|| align=right|16,3|| align=right|2,701|| align=right|0,029|| align=right|5,55|| align=right|4,439||MBA||18. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63764)||2001 QT283|| align=right|16,4|| align=right|2,367|| align=right|0,221|| align=right|2,02|| align=right|3,642||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63765)||2001 QM284|| align=right|14,9|| align=right|2,476|| align=right|0,198|| align=right|9,52|| align=right|3,895||MBA||18. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63766)||2001 QQ284|| align=right|15,2|| align=right|2,731|| align=right|0,086|| align=right|6,71|| align=right|4,513||MBA||30. avgust 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63767)||2001 QF291|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,237|| align=right|4,06|| align=right|4,171||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63768)||2001 QP291|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,190|| align=right|4,30|| align=right|4,170||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63769)||2001 QU291|| align=right|15,5|| align=right|2,481|| align=right|0,169|| align=right|1,00|| align=right|3,908||MBA||16. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63770)||2001 QM293|| align=right|15,7|| align=right|2,605|| align=right|0,165|| align=right|4,73|| align=right|4,204||MBA||25. avgust 2001||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(63771)||2001 QA294|| align=right|15,2|| align=right|2,706|| align=right|0,202|| align=right|3,64|| align=right|4,450||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63772)||2001 QO295|| align=right|14,5|| align=right|2,764|| align=right|0,162|| align=right|14,10|| align=right|4,594||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63773)||2001 QP295|| align=right|16,1|| align=right|2,400|| align=right|0,139|| align=right|0,67|| align=right|3,717||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63774)||2001 QX295|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,060|| align=right|7,32|| align=right|3,401||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63775)||2001 QH296|| align=right|14,5|| align=right|2,770|| align=right|0,181|| align=right|9,09|| align=right|4,609||MBA||24. avgust 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63776)||2001 QF297|| align=right|14,9|| align=right|2,557|| align=right|0,204|| align=right|14,99|| align=right|4,087||MBA||24. avgust 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63777)||2001 RD1|| align=right|15,4|| align=right|2,965|| align=right|0,018|| align=right|8,98|| align=right|5,105||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63778)||2001 RY1|| align=right|14,9|| align=right|3,044|| align=right|0,062|| align=right|8,27|| align=right|5,309||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63779)||2001 RX3|| align=right|15,8|| align=right|2,665|| align=right|0,077|| align=right|1,35|| align=right|4,350||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63780)||2001 RW4|| align=right|16,0|| align=right|2,454|| align=right|0,106|| align=right|4,23|| align=right|3,843||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63781)||2001 RL5|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,120|| align=right|5,45|| align=right|3,361||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63782)||2001 RU6|| align=right|16,3|| align=right|2,319|| align=right|0,108|| align=right|2,99|| align=right|3,531||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63783)||2001 RK8|| align=right|15,6|| align=right|2,788|| align=right|0,063|| align=right|3,19|| align=right|4,654||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63784)||2001 RK9|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,220|| align=right|23,24|| align=right|3,417||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63785)||2001 RM11|| align=right|15,3|| align=right|2,872|| align=right|0,067|| align=right|2,32|| align=right|4,866||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63786)||2001 RO11|| align=right|15,3|| align=right|3,079|| align=right|0,289|| align=right|7,28|| align=right|5,401||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63787)||2001 RW16|| align=right|15,6|| align=right|2,810|| align=right|0,166|| align=right|9,55|| align=right|4,708||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63788)||2001 RL17|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,145|| align=right|3,42|| align=right|3,540||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63789)||2001 RD18|| align=right|16,4|| align=right|1,938|| align=right|0,088|| align=right|23,32|| align=right|2,698||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63790)||2001 RE18|| align=right|16,7|| align=right|2,342|| align=right|0,213|| align=right|0,57|| align=right|3,583||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63791)||2001 RG18|| align=right|16,4|| align=right|2,590|| align=right|0,124|| align=right|7,92|| align=right|4,167||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63792)||2001 RY18|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,169|| align=right|13,33|| align=right|4,207||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63793)||2001 RF19|| align=right|15,5|| align=right|2,868|| align=right|0,069|| align=right|1,90|| align=right|4,855||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63794)||2001 RH20|| align=right|17,0|| align=right|2,459|| align=right|0,183|| align=right|1,18|| align=right|3,856||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63795)||2001 RL21|| align=right|15,6|| align=right|2,888|| align=right|0,075|| align=right|2,15|| align=right|4,907||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63796)||2001 RJ23|| align=right|15,3|| align=right|2,702|| align=right|0,114|| align=right|2,88|| align=right|4,442||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63797)||2001 RX25|| align=right|15,0|| align=right|2,795|| align=right|0,074|| align=right|4,49|| align=right|4,671||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63798)||2001 RL26|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,194|| align=right|5,15|| align=right|3,801||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63799)||2001 RS26|| align=right|15,0|| align=right|3,059|| align=right|0,242|| align=right|1,75|| align=right|5,350||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63800)||2001 RJ27|| align=right|15,1|| align=right|3,053|| align=right|0,088|| align=right|1,84|| align=right|5,334||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63801)||2001 RM27|| align=right|14,0|| align=right|2,809|| align=right|0,089|| align=right|5,81|| align=right|4,708||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63802)||2001 RV28|| align=right|16,7|| align=right|2,441|| align=right|0,112|| align=right|1,75|| align=right|3,814||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63803)||2001 RC29|| align=right|16,5|| align=right|2,314|| align=right|0,161|| align=right|1,25|| align=right|3,519||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63804)||2001 RA31|| align=right|16,3|| align=right|2,670|| align=right|0,224|| align=right|4,11|| align=right|4,363||MBA||7. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63805)||2001 RV36|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,127|| align=right|3,78|| align=right|3,451||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63806)||2001 RG37|| align=right|15,6|| align=right|3,153|| align=right|0,136|| align=right|6,59|| align=right|5,599||MBA||8. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63807)||2001 RZ38|| align=right|14,9|| align=right|3,192|| align=right|0,162|| align=right|4,09|| align=right|5,701||MBA||9. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63808)||2001 RF44|| align=right|15,4|| align=right|2,293|| align=right|0,155|| align=right|7,38|| align=right|3,471||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63809)||2001 RU44|| align=right|15,4|| align=right|2,368|| align=right|0,078|| align=right|6,13|| align=right|3,644||MBA||13. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63810)||2001 RL45|| align=right|14,5|| align=right|3,208|| align=right|0,177|| align=right|1,72|| align=right|5,744||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63811)||2001 RU45|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,112|| align=right|4,46|| align=right|3,480||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63812)||2001 RW45|| align=right|16,2|| align=right|2,700|| align=right|0,138|| align=right|3,30|| align=right|4,435||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63813)||2001 RX45|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,139|| align=right|5,03|| align=right|3,629||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63814)||2001 RY45|| align=right|15,7|| align=right|2,378|| align=right|0,216|| align=right|4,31|| align=right|3,665||MBA||15. september 2001||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(63815)||2001 RX46|| align=right|16,3|| align=right|1,919|| align=right|0,059|| align=right|24,00|| align=right|2,657||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63816)||2001 RC48|| align=right|14,5|| align=right|2,931|| align=right|0,058|| align=right|0,84|| align=right|5,016||MBA||10. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63817)||2001 RP60|| align=right|16,7|| align=right|2,377|| align=right|0,218|| align=right|8,03|| align=right|3,665||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63818)||2001 RV63|| align=right|16,4|| align=right|2,437|| align=right|0,143|| align=right|4,78|| align=right|3,803||MBA||11. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63819)||2001 RJ64|| align=right|15,2|| align=right|3,107|| align=right|0,078|| align=right|7,21|| align=right|5,475||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63820)||2001 RQ64|| align=right|16,2|| align=right|2,586|| align=right|0,026|| align=right|7,11|| align=right|4,158||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63821)||2001 RF65|| align=right|13,8|| align=right|2,969|| align=right|0,095|| align=right|9,83|| align=right|5,114||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63822)||2001 RQ68|| align=right|14,1|| align=right|2,988|| align=right|0,048|| align=right|8,01|| align=right|5,164||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63823)||2001 RL70|| align=right|17,0|| align=right|2,398|| align=right|0,143|| align=right|5,30|| align=right|3,712||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63824)||2001 RZ70|| align=right|15,2|| align=right|2,321|| align=right|0,067|| align=right|6,23|| align=right|3,535||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63825)||2001 RA71|| align=right|16,0|| align=right|2,190|| align=right|0,192|| align=right|3,68|| align=right|3,240||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63826)||2001 RD71|| align=right|16,0|| align=right|2,298|| align=right|0,182|| align=right|6,70|| align=right|3,482||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63827)||2001 RP71|| align=right|17,2|| align=right|2,345|| align=right|0,080|| align=right|1,80|| align=right|3,591||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63828)||2001 RS71|| align=right|16,2|| align=right|2,355|| align=right|0,075|| align=right|3,19|| align=right|3,613||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63829)||2001 RM72|| align=right|14,9|| align=right|2,648|| align=right|0,085|| align=right|7,99|| align=right|4,308||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63830)||2001 RO72|| align=right|14,6|| align=right|2,851|| align=right|0,071|| align=right|8,04|| align=right|4,814||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63831)||2001 RY73|| align=right|16,0|| align=right|2,232|| align=right|0,092|| align=right|6,02|| align=right|3,335||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63832)||2001 RL74|| align=right|15,1|| align=right|3,115|| align=right|0,206|| align=right|15,60|| align=right|5,498||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63833)||2001 RW74|| align=right|15,4|| align=right|2,798|| align=right|0,082|| align=right|3,84|| align=right|4,680||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63834)||2001 RU75|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,104|| align=right|5,60|| align=right|3,662||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63835)||2001 RW75|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,231|| align=right|3,92|| align=right|3,605||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63836)||2001 RY75|| align=right|15,5|| align=right|2,552|| align=right|0,158|| align=right|11,37|| align=right|4,076||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63837)||2001 RA76|| align=right|16,0|| align=right|2,461|| align=right|0,168|| align=right|1,99|| align=right|3,859||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63838)||2001 RC76|| align=right|15,5|| align=right|2,152|| align=right|0,068|| align=right|3,06|| align=right|3,156||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63839)||2001 RM76|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,151|| align=right|17,09|| align=right|4,141||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63840)||2001 RS76|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,149|| align=right|5,27|| align=right|4,113||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63841)||2001 RX76|| align=right|15,3|| align=right|2,640|| align=right|0,142|| align=right|4,75|| align=right|4,289||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63842)||2001 RD77|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,197|| align=right|6,12|| align=right|3,708||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63843)||2001 RO77|| align=right|14,6|| align=right|2,581|| align=right|0,177|| align=right|5,51|| align=right|4,146||MBA||10. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63844)||2001 RK80|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,175|| align=right|2,21|| align=right|4,057||MBA||12. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63845)||2001 RV81|| align=right|14,6|| align=right|2,664|| align=right|0,153|| align=right|12,32|| align=right|4,346||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63846)||2001 RY82|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,142|| align=right|6,15|| align=right|4,139||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63847)||2001 RU83|| align=right|17,2|| align=right|2,266|| align=right|0,096|| align=right|0,66|| align=right|3,410||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63848)||2001 RE86|| align=right|15,0|| align=right|3,150|| align=right|0,167|| align=right|2,66|| align=right|5,589||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63849)||2001 RV86|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,153|| align=right|3,98|| align=right|3,633||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63850)||2001 RY86|| align=right|16,4|| align=right|2,356|| align=right|0,113|| align=right|3,56|| align=right|3,616||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63851)||2001 RH87|| align=right|16,4|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|1,86|| align=right|3,787||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63852)||2001 RZ87|| align=right|15,1|| align=right|2,927|| align=right|0,109|| align=right|2,71|| align=right|5,006||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63853)||2001 RT88|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,082|| align=right|5,16|| align=right|3,559||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63854)||2001 RU88|| align=right|16,1|| align=right|2,757|| align=right|0,239|| align=right|2,73|| align=right|4,578||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63855)||2001 RB90|| align=right|16,5|| align=right|2,353|| align=right|0,188|| align=right|3,85|| align=right|3,608||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63856)||2001 RD91|| align=right|14,8|| align=right|2,967|| align=right|0,095|| align=right|9,32|| align=right|5,110||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63857)||2001 RZ91|| align=right|16,5|| align=right|2,743|| align=right|0,070|| align=right|5,60|| align=right|4,542||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63858)||2001 RN92|| align=right|16,8|| align=right|2,214|| align=right|0,089|| align=right|2,33|| align=right|3,294||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63859)||2001 RR93|| align=right|16,1|| align=right|2,414|| align=right|0,141|| align=right|6,49|| align=right|3,750||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63860)||2001 RS93|| align=right|15,1|| align=right|2,952|| align=right|0,066|| align=right|3,14|| align=right|5,071||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63861)||2001 RU93|| align=right|16,2|| align=right|2,405|| align=right|0,172|| align=right|4,53|| align=right|3,729||MBA||11. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63862)||2001 RL100|| align=right|15,4|| align=right|3,205|| align=right|0,193|| align=right|1,24|| align=right|5,737||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63863)||2001 RM102|| align=right|16,6|| align=right|2,240|| align=right|0,151|| align=right|5,44|| align=right|3,352||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63864)||2001 RX107|| align=right|16,6|| align=right|2,443|| align=right|0,182|| align=right|1,12|| align=right|3,818||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63865)||2001 RC109|| align=right|15,1|| align=right|2,986|| align=right|0,042|| align=right|1,23|| align=right|5,158||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63866)||2001 RB111|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,117|| align=right|4,84|| align=right|5,347||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63867)||2001 RN115|| align=right|15,1|| align=right|3,089|| align=right|0,035|| align=right|2,38|| align=right|5,428||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63868)||2001 RC119|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,120|| align=right|4,79|| align=right|3,378||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63869)||2001 RN121|| align=right|16,5|| align=right|2,268|| align=right|0,125|| align=right|4,99|| align=right|3,416||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63870)||2001 RN123|| align=right|16,5|| align=right|2,433|| align=right|0,183|| align=right|2,85|| align=right|3,794||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63871)||2001 RB133|| align=right|16,4|| align=right|2,696|| align=right|0,118|| align=right|4,43|| align=right|4,425||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63872)||2001 RT134|| align=right|15,7|| align=right|2,604|| align=right|0,188|| align=right|5,38|| align=right|4,202||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63873)||2001 RF135|| align=right|15,6|| align=right|2,839|| align=right|0,141|| align=right|9,87|| align=right|4,783||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63874)||2001 RT135|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,223|| align=right|4,98|| align=right|4,216||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63875)||2001 RY135|| align=right|15,0|| align=right|3,186|| align=right|0,152|| align=right|3,85|| align=right|5,686||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63876)||2001 RK140|| align=right|15,6|| align=right|3,189|| align=right|0,132|| align=right|6,96|| align=right|5,694||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63877)||2001 RA141|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,087|| align=right|4,80|| align=right|3,536||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63878)||2001 RH141|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,194|| align=right|12,33|| align=right|3,721||MBA||12. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63879)||2001 RM142|| align=right|15,4|| align=right|2,602|| align=right|0,243|| align=right|15,92|| align=right|4,197||MBA||13. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63880)||2001 RX142|| align=right|14,6|| align=right|2,789|| align=right|0,232|| align=right|8,20|| align=right|4,656||MBA||14. september 2001||Observatorij Palomar||NEAT
|-
|(63881)||2001 RD145|| align=right|15,5|| align=right|2,629|| align=right|0,145|| align=right|11,76|| align=right|4,263||MBA||7. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63882)||2001 RX152|| align=right|13,7|| align=right|2,688|| align=right|0,111|| align=right|15,25|| align=right|4,406||MBA||11. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63883)||2001 SO|| align=right|14,1|| align=right|2,899|| align=right|0,084|| align=right|2,81|| align=right|4,936||MBA||16. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(63884)||2001 SF1|| align=right|14,8|| align=right|2,805|| align=right|0,037|| align=right|1,51|| align=right|4,698||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63885)||2001 SU2|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,103|| align=right|3,05|| align=right|3,675||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63886)||2001 SY2|| align=right|15,8|| align=right|2,314|| align=right|0,096|| align=right|7,08|| align=right|3,519||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63887)||2001 SH3|| align=right|13,5|| align=right|3,070|| align=right|0,146|| align=right|12,10|| align=right|5,378||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63888)||2001 SJ3|| align=right|14,6|| align=right|3,127|| align=right|0,107|| align=right|5,19|| align=right|5,530||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63889)||2001 SK3|| align=right|14,8|| align=right|2,875|| align=right|0,061|| align=right|3,12|| align=right|4,873||MBA||17. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(63890)||2001 SU3|| align=right|16,4|| align=right|2,540|| align=right|0,100|| align=right|3,72|| align=right|4,048||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63891)||2001 SN4|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,119|| align=right|18,44|| align=right|5,712||MBA||18. september 2001||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(63892)||2001 SX4|| align=right|13,4|| align=right|3,052|| align=right|0,225|| align=right|14,95|| align=right|5,330||MBA||18. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(63893)||2001 SY4|| align=right|14,3|| align=right|2,922|| align=right|0,350|| align=right|16,57|| align=right|4,993||MBA||18. september 2001||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(63894)||2001 SN5|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,168|| align=right|1,07|| align=right|3,764||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63895)||2001 SZ5|| align=right|14,6|| align=right|3,074|| align=right|0,099|| align=right|5,39|| align=right|5,388||MBA||18. september 2001||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(63896)||2001 SE9|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,188|| align=right|5,39|| align=right|3,487||MBA||19. september 2001||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(63897)||2001 SM9|| align=right|15,9|| align=right|2,294|| align=right|0,180|| align=right|5,99|| align=right|3,474||MBA||18. september 2001||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(63898)||2001 SL10|| align=right|15,0|| align=right|2,847|| align=right|0,034|| align=right|3,31|| align=right|4,804||MBA||19. september 2001||Needville||Needville
|-
|(63899)||2001 SG12|| align=right|15,9|| align=right|2,461|| align=right|0,121|| align=right|6,76|| align=right|3,860||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63900)||2001 SB14|| align=right|15,8|| align=right|2,284|| align=right|0,228|| align=right|4,75|| align=right|3,451||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63901)||2001 SJ14|| align=right|15,0|| align=right|3,170|| align=right|0,047|| align=right|9,40|| align=right|5,642||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63902)||2001 SZ14|| align=right|16,2|| align=right|2,378|| align=right|0,080|| align=right|4,89|| align=right|3,666||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63903)||2001 SM17|| align=right|14,8|| align=right|3,127|| align=right|0,133|| align=right|1,75|| align=right|5,530||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63904)||2001 SR17|| align=right|17,7|| align=right|2,179|| align=right|0,140|| align=right|1,50|| align=right|3,216||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63905)||2001 SF18|| align=right|16,1|| align=right|2,263|| align=right|0,087|| align=right|4,28|| align=right|3,403||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63906)||2001 SN19|| align=right|15,3|| align=right|2,944|| align=right|0,064|| align=right|1,22|| align=right|5,051||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63907)||2001 SJ20|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,088|| align=right|5,46|| align=right|3,360||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63908)||2001 SM20|| align=right|15,0|| align=right|2,916|| align=right|0,085|| align=right|2,55|| align=right|4,980||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63909)||2001 SU22|| align=right|16,2|| align=right|2,713|| align=right|0,083|| align=right|4,80|| align=right|4,468||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63910)||2001 SQ30|| align=right|15,7|| align=right|2,759|| align=right|0,121|| align=right|1,84|| align=right|4,582||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63911)||2001 SV30|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,082|| align=right|6,98|| align=right|5,502||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63912)||2001 SB31|| align=right|16,2|| align=right|2,345|| align=right|0,108|| align=right|5,16|| align=right|3,590||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63913)||2001 SG32|| align=right|15,7|| align=right|3,096|| align=right|0,118|| align=right|2,58|| align=right|5,445||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63914)||2001 SP33|| align=right|16,3|| align=right|2,409|| align=right|0,125|| align=right|2,25|| align=right|3,738||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63915)||2001 SG34|| align=right|16,2|| align=right|2,350|| align=right|0,040|| align=right|5,87|| align=right|3,601||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63916)||2001 SE35|| align=right|15,6|| align=right|2,598|| align=right|0,187|| align=right|3,12|| align=right|4,187||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63917)||2001 SJ37|| align=right|15,3|| align=right|2,857|| align=right|0,070|| align=right|3,02|| align=right|4,828||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63918)||2001 SU37|| align=right|14,8|| align=right|3,195|| align=right|0,100|| align=right|5,02|| align=right|5,710||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63919)||2001 SR39|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,134|| align=right|6,45|| align=right|3,665||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63920)||2001 SC40|| align=right|16,7|| align=right|2,281|| align=right|0,174|| align=right|6,07|| align=right|3,444||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63921)||2001 SK40|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,079|| align=right|5,77|| align=right|3,556||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63922)||2001 SQ40|| align=right|15,3|| align=right|2,719|| align=right|0,101|| align=right|7,44|| align=right|4,482||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63923)||2001 SV41|| align=right|11,9|| align=right|5,173|| align=right|0,083|| align=right|9,67|| align=right|11,77||JUT||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63924)||2001 SO42|| align=right|17,0|| align=right|2,440|| align=right|0,197|| align=right|2,33|| align=right|3,811||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63925)||2001 SW44|| align=right|15,1|| align=right|2,731|| align=right|0,167|| align=right|8,21|| align=right|4,513||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63926)||2001 SQ45|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,160|| align=right|9,01|| align=right|4,529||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63927)||2001 SU45|| align=right|16,4|| align=right|2,594|| align=right|0,067|| align=right|0,84|| align=right|4,177||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63928)||2001 SY46|| align=right|15,6|| align=right|2,686|| align=right|0,094|| align=right|3,27|| align=right|4,401||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63929)||2001 ST47|| align=right|17,3|| align=right|2,320|| align=right|0,136|| align=right|1,86|| align=right|3,534||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63930)||2001 SZ47|| align=right|16,3|| align=right|2,367|| align=right|0,076|| align=right|6,47|| align=right|3,641||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63931)||2001 SH48|| align=right|16,9|| align=right|2,391|| align=right|0,183|| align=right|4,91|| align=right|3,696||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63932)||2001 SZ48|| align=right|15,0|| align=right|3,024|| align=right|0,030|| align=right|9,33|| align=right|5,258||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63933)||2001 SA52|| align=right|14,7|| align=right|2,756|| align=right|0,010|| align=right|6,22|| align=right|4,575||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63934)||2001 SQ53|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,077|| align=right|4,63|| align=right|3,550||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63935)||2001 SV53|| align=right|15,2|| align=right|2,695|| align=right|0,080|| align=right|4,52|| align=right|4,424||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63936)||2001 SA54|| align=right|13,9|| align=right|2,998|| align=right|0,073|| align=right|10,72|| align=right|5,190||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63937)||2001 SB54|| align=right|15,8|| align=right|2,576|| align=right|0,145|| align=right|13,47|| align=right|4,133||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63938)||2001 SE54|| align=right|16,5|| align=right|2,223|| align=right|0,147|| align=right|4,77|| align=right|3,313||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63939)||2001 SD55|| align=right|16,5|| align=right|2,242|| align=right|0,112|| align=right|5,82|| align=right|3,357||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63940)||2001 SR55|| align=right|14,4|| align=right|3,134|| align=right|0,207|| align=right|7,26|| align=right|5,547||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63941)||2001 SP56|| align=right|16,1|| align=right|2,197|| align=right|0,111|| align=right|5,64|| align=right|3,257||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63942)||2001 SQ56|| align=right|14,3|| align=right|2,894|| align=right|0,130|| align=right|4,45|| align=right|4,921||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63943)||2001 SR56|| align=right|15,1|| align=right|2,942|| align=right|0,060|| align=right|3,63|| align=right|5,046||MBA||16. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63944)||2001 SQ57|| align=right|15,7|| align=right|2,439|| align=right|0,182|| align=right|2,84|| align=right|3,809||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63945)||2001 ST57|| align=right|14,9|| align=right|2,760|| align=right|0,069|| align=right|4,31|| align=right|4,585||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63946)||2001 SC58|| align=right|17,3|| align=right|2,320|| align=right|0,169|| align=right|2,56|| align=right|3,533||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63947)||2001 ST58|| align=right|15,8|| align=right|2,307|| align=right|0,057|| align=right|6,92|| align=right|3,503||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63948)||2001 SL59|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,097|| align=right|3,37|| align=right|3,458||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63949)||2001 SX60|| align=right|16,6|| align=right|2,249|| align=right|0,046|| align=right|4,50|| align=right|3,372||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63950)||2001 SG61|| align=right|15,6|| align=right|2,385|| align=right|0,170|| align=right|1,84|| align=right|3,682||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63951)||2001 SP62|| align=right|15,6|| align=right|3,154|| align=right|0,180|| align=right|0,46|| align=right|5,601||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63952)||2001 SU64|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,091|| align=right|13,08|| align=right|4,241||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63953)||2001 SY64|| align=right|14,7|| align=right|2,891|| align=right|0,066|| align=right|2,57|| align=right|4,915||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63954)||2001 SB65|| align=right|15,2|| align=right|2,943|| align=right|0,067|| align=right|2,73|| align=right|5,049||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63955)||2001 SP65|| align=right|12,2|| align=right|5,172|| align=right|0,127|| align=right|20,25|| align=right|11,77||JUT||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63956)||2001 SJ67|| align=right|16,6|| align=right|2,308|| align=right|0,080|| align=right|6,66|| align=right|3,505||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63957)||2001 SS67|| align=right|16,0|| align=right|2,224|| align=right|0,194|| align=right|3,74|| align=right|3,315||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63958)||2001 SV67|| align=right|16,3|| align=right|2,281|| align=right|0,164|| align=right|5,84|| align=right|3,444||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63959)||2001 SW67|| align=right|15,4|| align=right|2,710|| align=right|0,185|| align=right|9,88|| align=right|4,460||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63960)||2001 SG68|| align=right|14,7|| align=right|2,888|| align=right|0,102|| align=right|12,20|| align=right|4,906||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63961)||2001 SK68|| align=right|15,6|| align=right|2,582|| align=right|0,097|| align=right|15,48|| align=right|4,149||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63962)||2001 SS68|| align=right|17,0|| align=right|2,173|| align=right|0,133|| align=right|5,10|| align=right|3,203||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63963)||2001 SZ68|| align=right|16,0|| align=right|2,309|| align=right|0,262|| align=right|6,52|| align=right|3,507||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63964)||2001 SM69|| align=right|16,3|| align=right|2,636|| align=right|0,243|| align=right|4,69|| align=right|4,278||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63965)||2001 SV70|| align=right|16,0|| align=right|2,449|| align=right|0,130|| align=right|9,66|| align=right|3,833||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63966)||2001 SY70|| align=right|14,3|| align=right|2,313|| align=right|0,187|| align=right|8,73|| align=right|3,516||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63967)||2001 SF71|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,061|| align=right|6,55|| align=right|3,661||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63968)||2001 SG71|| align=right|15,5|| align=right|2,327|| align=right|0,074|| align=right|7,19|| align=right|3,550||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63969)||2001 SL71|| align=right|14,2|| align=right|2,662|| align=right|0,089|| align=right|13,41|| align=right|4,342||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63970)||2001 SG72|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,065|| align=right|6,89|| align=right|3,593||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63971)||2001 SV72|| align=right|15,7|| align=right|2,782|| align=right|0,044|| align=right|6,13|| align=right|4,639||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63972)||2001 SB73|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,103|| align=right|6,01|| align=right|3,588||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63973)||2001 SS75|| align=right|15,1|| align=right|3,405|| align=right|0,141|| align=right|8,81|| align=right|6,281||MBA||19. september 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(63974)||2001 SB77|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,147|| align=right|4,94|| align=right|3,708||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63975)||2001 SH77|| align=right|16,7|| align=right|2,344|| align=right|0,075|| align=right|6,76|| align=right|3,589||MBA||17. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63976)||2001 SM78|| align=right|16,4|| align=right|2,513|| align=right|0,121|| align=right|0,79|| align=right|3,983||MBA||19. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63977)||2001 SQ79|| align=right|15,1|| align=right|3,209|| align=right|0,123|| align=right|3,20|| align=right|5,749||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63978)||2001 SE83|| align=right|16,7|| align=right|2,251|| align=right|0,137|| align=right|6,07|| align=right|3,377||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63979)||2001 SC86|| align=right|15,0|| align=right|3,244|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|5,842||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63980)||2001 SW92|| align=right|16,9|| align=right|2,459|| align=right|0,130|| align=right|1,75|| align=right|3,856||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63981)||2001 SA95|| align=right|17,0|| align=right|2,384|| align=right|0,178|| align=right|1,66|| align=right|3,680||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63982)||2001 SR104|| align=right|17,1|| align=right|2,314|| align=right|0,208|| align=right|2,99|| align=right|3,519||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63983)||2001 SM105|| align=right|14,6|| align=right|2,690|| align=right|0,101|| align=right|12,46|| align=right|4,411||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63984)||2001 SP105|| align=right|15,4|| align=right|2,281|| align=right|0,109|| align=right|6,46|| align=right|3,443||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63985)||2001 SQ105|| align=right|15,4|| align=right|2,467|| align=right|0,193|| align=right|6,20|| align=right|3,874||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63986)||2001 SE106|| align=right|16,1|| align=right|2,275|| align=right|0,143|| align=right|6,77|| align=right|3,430||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63987)||2001 SP106|| align=right|15,5|| align=right|2,659|| align=right|0,028|| align=right|21,40|| align=right|4,334||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63988)||2001 SF107|| align=right|16,1|| align=right|2,345|| align=right|0,149|| align=right|6,36|| align=right|3,590||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63989)||2001 SJ107|| align=right|14,4|| align=right|2,686|| align=right|0,129|| align=right|12,84|| align=right|4,401||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63990)||2001 SA108|| align=right|14,5|| align=right|2,966|| align=right|0,125|| align=right|9,55|| align=right|5,108||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63991)||2001 SB108|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,241|| align=right|12,50|| align=right|4,083||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63992)||2001 SY108|| align=right|13,8|| align=right|2,807|| align=right|0,179|| align=right|8,01|| align=right|4,701||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63993)||2001 SO109|| align=right|14,2|| align=right|2,409|| align=right|0,158|| align=right|5,54|| align=right|3,738||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63994)||2001 SQ109|| align=right|14,9|| align=right|2,745|| align=right|0,286|| align=right|8,98|| align=right|4,548||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63995)||2001 SF110|| align=right|15,2|| align=right|2,395|| align=right|0,181|| align=right|7,05|| align=right|3,707||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63996)||2001 SU110|| align=right|16,5|| align=right|2,339|| align=right|0,133|| align=right|6,83|| align=right|3,576||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63997)||2001 SX110|| align=right|16,2|| align=right|2,339|| align=right|0,111|| align=right|7,07|| align=right|3,576||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63998)||2001 SL111|| align=right|14,1|| align=right|2,864|| align=right|0,226|| align=right|8,50|| align=right|4,847||MBA||20. september 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(63999)||2001 SD113|| align=right|14,8|| align=right|3,205|| align=right|0,145|| align=right|13,30|| align=right|5,736||MBA||18. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|-
|(64000)||2001 SD115|| align=right|14,9|| align=right|2,605|| align=right|0,221|| align=right|4,85|| align=right|4,203||MBA||20. september 2001||Observatorij Desert Eagle||William Kwong Yu Yeung
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov